Сельница:
 Сельница — на Псковщине название места для хранения сена.
 Сельница — река в России, протекает в Тверской области, Рамешковский район.